Melide kan syfta på:

Kroatien  
 Melide – en ö i södra Dalmatien, se Mljet

Schweiz 

 Melide, Ticino, ort och kommun,

Spanien 

 Melide (kommun i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña,